Royal Academy of Arts – istituzione artistica britannica, con sede a Londra
 Royal Academy of Dance – accademia di danza britannica, con sede a Londra 
 Royal Academy of Dramatic Arts – scuola di teatro britannica, con sede a Londra
 Royal Academy of Music – conservatorio britannico, ora facoltà della University of London
 Royal Academy – serie animata della Rainbow